Привілей () — виключне право, перевага. Привілеями юридично, традиційно або фактично володіють окремі меншини суспільства — особи, групи, класи, організації; привілеї недоступні для більшості населення.

 Привілей (правовий акт)
 Привілей, в сучасному ринковому та приватному праві — назва патенту, до певного часу використовувалася в міжнародному ліцензійному, авторському праві.
 Парламентські привілеї

Посилання 
 Привілеї //